Jan Szymański může být:
 Jan Szymański (rychlobruslař) (* 1989), polský rychlobruslař
 Jan Szymański (zápasník) (1960–2005), polský zápasník